Pradetto ist der Nachname von:
 August Pradetto (* 1949), deutscher Politikwissenschaftler
 Wilma Pradetto (* 1951), aus Österreich stammende Dokumentarfilmerin